Helsing pode referir-se a:
Hellsing - série de anime e mangá escritos por Kouta Hirano.
Van Helsing, filme de 2004 dirigido por Stephen Sommers.
Abraham Van Helsing - Personagem do livro Dracula de Bram Stoker.
Helsinge - um município da Dinamarca.

Desambiguação